Samsung Galaxy ((, с 2015 года стилизованный как SΛMSUNG Galaxy (кроме Японии, где брендинг Samsung отсутствует)), ранее стилизованный как Samsung GALAXY; сокращенно SG) - серия компьютерных и мобильных устройств, разработанных, произведенных и продаваемых компанией Samsung Electronics. Линейка продуктов включает серию смартфонов Samsung Galaxy S флагманского класса, серию планшетов Samsung Galaxy Tab, серию планшетов и фаблетов Samsung Galaxy Note с дополнительной функциональностью стилуса, складную серию Samsung Galaxy Z, а также смарт-часы, включая первую версию Samsung Galaxy Gear, более поздние версии которых отказались от бренда Galaxy, вплоть до выпуска Samsung Galaxy Watch в 2018 году.

Устройства Samsung Galaxy используют операционную систему Android производства Google с пользовательским интерфейсом под названием One UI (предыдущие версии были известны как Samsung Experience и TouchWiz). Однако Galaxy TabPro S - это первое устройство Galaxy с Windows 10 на борту, которое было анонсировано на CES 2016. Galaxy Watch - это первые смарт-часы под брендом Galaxy после выпуска последующих итераций смарт-часов Gear с 2014 по 2017 год.

В 2020 году Samsung добавил в линейку брендов Galaxy ноутбук Samsung Galaxy Chromebook 2-в-1 под управлением ChromeOS. Следующий Samsung Galaxy Chromebook 2 был выпущен в 2021 году.

Смартфоны 

Флагманские смартфоны Galaxy - это серия Galaxy S и фаблет Galaxy Note. Серия Galaxy Z - это складные смартфоны. Серии Galaxy A, Galaxy M и Galaxy F относятся к среднему классу. Другие линейки, такие как C, J и W, сняты с производства.

Номера моделей 
С сентября 2013 года номера моделей устройств серии Samsung Galaxy имеют формат "SM-XXXX" (за исключением Galaxy J SC-02F, Galaxy Centura SCH-S738C и SGH-N075T). Ранее, с 2009 года до сентября 2013 года, номера моделей были в формате "GT-XXXX".

Планшетные компьютеры

Samsung Galaxy Tab 
Интернет-планшет компании Samsung на базе операционной системы Android
 Samsung Galaxy Tab
 Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus
 Samsung Galaxy Tab 7.7
 Samsung Galaxy Tab 8.9
 Samsung Galaxy Tab 10.1
 Samsung Galaxy Tab II 7.0
 Samsung Galaxy Tab II 10.1
 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 январь 2014 — SM-T320 (WiFi), SM-T321 (3G), SM-T325 (4G/LTE)
 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 январь 2014 — SM-T520 (Wifi), SM-T525 (3G & 4G/LTE)
 Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 январь 2014 — SM-T900 (Wifi), SM-T905 (3G & 4G/LTE)
 Samsung Galaxy Tab S
 Samsung Galaxy Tab S II
 Samsung Galaxy Tab 4 7.0
 Samsung Galaxy Tab 4 8.0
 Samsung Galaxy Tab 4 10.1
 Samsung Galaxy Tab S 3
 Samsung Galaxy Tab S 4
 Samsung Galaxy Tab S 5e 10.5

Samsung Galaxy Note 
Интернет-планшет со стилусом S Pen
 Samsung Galaxy Note 10.1
 Samsung Galaxy Note 8.0
 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G осень 2013 — SM-P600 (Wifi), SM-P601 (3G & Wifi), SM-P605 (LTE, 3G & Wifi)
 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 февраль 2014 — SM-P900 (Wifi), SM-P905 (LTE, 3G & Wifi)
 Samsung Galaxy Note Pro 2 13.5 март 2016 — SM-S5299 (Wifi, LTE & 5G)
 Samsung Galaxy Tab S lll
 Samsung Galaxy Tab S4 август 2018 — SM-T830 (Wifi, LTE & 5G)
 Samsung Galaxy Tab S6 август 2019
 Samsung Galaxy Tab S 6
 Samsung Galaxy Tab S 7 11/12.4
 Samsung Galaxy Tab S8/+/Ultra

Плееры 
Samsung Galaxy Player (также Samsung Galaxy S WiFi) — линейка портативных мультимедийных проигрывателей Samsung Electronics, работающих под управлением операционной системы Android. Судя по индексу YP эти устройства принадлежат к семейству Yepp, но само название бренда нигде не фигурирует.

Фотоаппараты 
 Samsung Galaxy Camera (EK-GC100)— 16-мегапиксельный цифровой фотоаппарат с 21-кратным увеличением на базе операционной системы Android 4.1
 Samsung Galaxy S IV Zoom
 Samsung Galaxy K Zoom
 Samsung Galaxy Camera 2 (EK-GC200) — 16-мегапиксельный цифровой фотоаппарат с 21-кратным увеличением на базе операционной системы Android 4.3

Фаблеты 
 Samsung Galaxy Note
 Samsung Galaxy Note II
 Samsung Galaxy Note 3
 Samsung Galaxy Note 4
 Samsung Galaxy Note 5
 Samsung Galaxy Note Edge
 Samsung Galaxy Note 7/FE
 Samsung Galaxy Note 8
 Samsung Galaxy Mega 
 Samsung Galaxy Note 9
 Samsung Galaxy Note 10/10+
 Samsung Galaxy Note 20/20 Ultra
Смартфоны с функциональностью планшета, такие устройства обычно называют смартпэдами или фаблетами или плафонами. Их отличительной особенностью является большая диагональ дисплея. По сути, это развитие идей Galaxy Note, но в более массовом сегменте.

Беспроводные наушники 
 Samsung Galaxy Buds
 Samsung Galaxy Buds+
 Samsung Galaxy Buds Live
 Samsung Galaxy Buds Pro
 Samsung Galaxy Buds2
 Samsung Galaxy Buds2 Pro

Умные часы 
 Samsung Galaxy Gear
 Samsung Gear 2
 Samsung Gear Fit
 Samsung Gear Live
 Samsung Gear 2 Neo
 Samsung Gear S
 Samsung Gear S2
 Galaxy Watch Fit 2
 Samsung Gear S3 Classic/Frontier
 Samsung Gear Sport
 Samsung Gear Fit 2 Pro
 Galaxy Watch 42mm/46mm
 Galaxy Watch Fit E
 Galaxy Watch Active
 Galaxy Watch Active2
 Galaxy Watch3 41mm/45mm
 Galaxy Watch4 40mm/44mm
 Galaxy Watch4 Classic 42mm/46mm

См. также 
 Samsung Galaxy S (серия)

Примечания

Ссылки 

 Статья на сайте mcgrp.ru: Устройства линейки Samsung GALAXY

Устройства на базе Android
Продукция Samsung Electronics
Серии электронных устройств